Жеребьёвка отборочного турнира чемпионата мира 2018 прошла в Санкт-Петербурге 25 июля 2015 года. В группу H зоны УЕФА попали сборные по футболу следующих стран: Бельгия, Босния и Герцеговина, Греция, Эстония, Кипр и Гибралтар. Матчи в группе H прошли с 6 сентября 2016 по 10 октября 2017 года.

Сборная, занявшая первое место, выходит в финальную часть чемпионата. Сборная, занявшая второе место, если она в числе восьми лучших, занявших второе место, принимает участие в стыковых матчах за право выхода в финальную часть турнира, которые прошли в ноябре 2017 года.

Изначально, до включения в группу Гибралтара, по задумке организаторов Европейской квалификации УЕФА и по договорённости со всеми командами группы сборная России, как хозяйка турнира, должна была провести по две товарищеские встречи с каждой из сборных, когда одна из пяти сборных будет свободна от матчей квалификации. Результаты этих матчей не учитывались бы в ходе отборочной кампании. Однако после включения футбольной ассоциации Гибралтара в ФИФА в мае 2016 года, 9 июня 2016 года, согласно решению Рабочей группы УЕФА по чрезвычайным ситуациям, сборная Гибралтара примет участие в отборочном цикле ЧМ-2018 — в группе H.

Результаты 
Расписание матчей было опубликовано УЕФА после жеребьёвки 25 июля 2015 года в Санкт-Петербурге. Время начала матчей 13 ноября 2016 года и 25 марта 2017 года указано в UTC+1 (CET, центральноевропейское время), время начала остальных матчей — в UTC+2 (CEST, центральноевропейское летнее время). Местное время (отличное от центральноевропейского) указано в скобках.

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

Бомбардиры 

11 мячей

  Ромелу Лукаку

6 мячей

  Эден Азар

  Константинос Митроглу

5 мячей

  Дрис Мертенс

  Тома Мёнье

  Эдин Джеко

4 мяча

  Пиерос Сотириу

  Маттиас Кяйт

3 мяча

  Кристиан Бентеке
  Янник Феррейра Карраско

  Эдин Вишча
  Ведад Ибишевич

  Василис Торосидис
  Йоонас Тамм

2 мяча

  Ян Вертонген
  Аксель Витсель

  Харис Медунянин
  Эмир Спахич

  Изет Хайрович

1 гол

  Торган Азар
  Тоби Алдервейрелд
  Миши Батшуайи
  Насер Шадли
  Эрмин Бичакчич
  Авдия Вршаевич
  Дарио Думич
  Кенан Кодро
  Сенад Лулич
  Миралем Пьянич
  Тони Шунич

  Ли Касьяро
  Лиам Уокер
  Энтони Эрнандес
  Зека
  Петрос Манталос
  Костас Стафилидис
  Костас Фортунис
  Йоргос Цавелас
  Александрос Циолис
  Яннис Янниотас
  Венсан Лабан

  Константинос Лаифис
  Валентинос Сиелис
  Димитрис Христофи
  Хенри Аниер
  Илья Антонов
  Константин Васильев
  Сергей Зенёв
  Сиим Лутс
  Сергей Мошников

1 автогол

  Эмир Спахич
  Скотт Уайзман

  Рой Чиполина

  Рагнар Клаван

Примечания

Ссылки 
 Страница группы на официальном сайте ФИФА
 Страница группы на официальном сайте УЕФА

Отборочный турнир